Љиг може бити:

 Љиг, градић у централној Србији,
 Љиг (река), река у централној Србији,
 Општина Љиг, општина у централној Србији,